French Open 2016 byl 115. ročník druhého tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 22. května až 5. června 2016. Představoval jediný major hraný na antukovém povrchu, když probíhal na otevřených dvorcích Stade Roland-Garros v 16. městském obvodu francouzské metropole Paříži.

Turnaj organizovali Mezinárodní tenisová federace a francouzský tenisový svaz Fédération Française de tennis. Řadil se do profesionálního okruhu mužů ATP World Tour a žen WTA Tour. Vítězové, vyjma smíšené čtyřhry, si do žebříčků připsali dva tisíce bodů.

Singlové tituly obhajovali Švýcar Stan Wawrinka, kterého v semifinále vyřadil Andy Murray, a americká světová jednička Serena Williamsová, jež ve finále nestačila na Španělku Garbiñe Muguruzaovou.

Srb Novak Djoković titulem z dvouhry zkompletoval jako osmý mužský tenista historie kariérní Grand Slam, stal se třetím hráčem, který vyhrál čtyři majory v řadě a postupem do čtvrtfinále jako první vydělal na odměnách více než 100 milionů dolarů.

115. ročník 

115. ročník se odehrával na osmihektarovém areálu Stade Roland-Garros v Paříži. Premiérový ročník se na tomto místě uskutečnil v roce 1928.

Tenisté bojovali o tituly v soutěžích mužských a ženských dvouher i čtyřher, smíšené čtyřhry, dvouhry a čtyřhry juniorů a juniorek do 18 let v kategorii Grade A, a také dvouhry a čtyřhry vozíčkářů v rámci okruhu handikapovaných UNIQLO Tour, turnaje zařazeného do kategorie Grand Slamu. Součástí byl také turnaj ženských legend a legend mužů do a nad 45 let, a to ve formě čtyřher.

V areálu s více než dvaceti antukovými dvorci se rozhodující utkání závěrečné fáze odehrály na třech hlavních stadionech, kterými byly Court Philippe Chatrier, Court Suzanne Lenglen a Court 1.

French Open byl posledním turnajem, z něhož mohli tenisté získat body pro žebříčky ATP a WTA, jejichž vydání z pondělí 6. června 2016 bylo rozhodující pro přímou účast tenistů a tenistek na Letních olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiru.

Švýcar Roger Federer se z grandslamu 19. května 2016 odhlásil pro bolest zad. Přerušil tak sérii 17 startů na Roland Garros v řadě a také stanovil nový rekord otevřené éry 65 účastmi v hlavní soutěži Grand Slamu bez přerušení. Tento rekordní zápis činil 69 startů včetně kvalifikací a 73 včetně grandslamových juniorek. Naposledy předtím na majoru nestartoval na US Open 1999.

Den před utkáním 3. kola svolal devítinásobný šampion Rafael Nadal ze Španělska tiskovou konferenci, na které oznámil odstoupení z turnaje. Hlavní příčinou bylo zraněné levé zápěstí, kvůli němuž už ve druhém kole proti argentinskému tenistovi Facundu Bagnisovi hrál s utišující injekcí. Krajan Marcel Granollers, se kterým se měl střetnout, tak bez boje prošel do osmifinále.

Turnaj byl přerušován deštěm vytrvalejším než v jiných ročnících. V druhém pondělí, 30. června 2016, nebylo odehráno žádné utkání, což se naposledy předtím v rámci jednoho hracího dne stalo během ročníku 2000. Za zhoršené podmínky na dvorci kritizovala organizátory světová dvojka Agnieszka Radwańská, která v osmifinále dvouhry překvapivě vypadla se 102. hráčkou žebříčku Cvetanou Pironkovovou. Před přerušením pro déšť vedla 6–3 a 3–0. Následně však ztratila deset her za sebou a odešla poražena. Hru zhodnotila slovy: „Tohle přece není desetitisícový turnaj …, ale grandslam. Jak vůbec můžete povolit, aby se hrálo v dešti?“ Postupující Bulharka k tomu uvedla: „… byl [to] mimořádně těžký zápas, skoro dva dny jsme čekaly, než jsme ho mohly dohrát.“

Vítězové 
Ve svém čtvrtém finále na pařížský kurtech získal poprvé titul světový hráč číslo jedna Srb Novak Djoković. Zkompletoval tak sbírku svých grandslamových trofejí na dvanáct, jako osmý muž v historii završil kariérní grandslam, za vítězství na všech čtyřech Grand Slamech a stal se teprve třetím tenistou v historii, jenž vybojoval nekalendářní grandslam po výhře na všech čtyřech grandslamových turnajích v řadě.

Premiérový grandslamový titul kariéry získala čtvrtá žena žebříčku Garbiñe Muguruzaová ze Španělska. Po Arantxe Sánchezové Vicariové se stala druhou Španělkou, která triumfovala na Roland Garros. Během turnaje ztratila pouhý set, o který ji připravila v úvodním kole Slovenka Anna Karolína Schmiedlová.

Poprvé od roku 1990 triumfovala v Paříži španělská dvojice složená z Feliciana Lópeze a Marca Lópeze, pro něž to byla premiérová grandslamová trofej a druhá společná na okruhu ATP Tour.

Ženskou čtyřhru ovládly Francouzsky Caroline Garciaová s Kristinou Mladenovicovou jako první čistě francouzská dvojice od roku 1971. Obě hráčky si připsaly premiérový triumf na grandslamovém turnaji ve čtyřhře žen.

Vítězi smíšené soutěže se stali Švýcarka Martina Hingisová a Ind Leander Paes. Oba šampioni tak po výhrách na Australian Open 2015, ve Wimbledonu 2015 a na US Open 2015 zkompletovali kariérní grandslam ve smíšené čtyřhře. V této kategorii si Švýcarka připsala premiérové vítězství z Roland Garros, páté celkově a dvacáté druhé na Grand Slamu. Pro Inda to byla také první pařížská trofej z mixu, desátá celkově a osmnáctý vavřín v rámci majoru.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  John Isner – 110 /  Serena Williamsová – 36;
 Nejrychlejší podání:  John Isner – 228 km/h /  Naomi Ósakaová – 196 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Andy Murray – 23 /  Garbiñe Muguruzaová – 32;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Rafael Nadal – 94 ze 117 (80 %) /  Sara Erraniová – 43 ze 47 (91 %)
 Nejvíce vyhraných míčů po prvním podání:  Ivo Karlović – 223 z 262 (85 %) /  Bethanie Matteková-Sandsová – 41 z 54 (76 %)
 Nejvíce zreturnovaných prvních podání:  Andy Murray – 191 /  Kiki Bertensová – 137
 Nejlepší procentuální úspěšnost druhého podání:  John Millman – 37 ze 48 (77 %) /  Sara Erraniová – 3 ze 4 (75 %)
 Nejvíce zreturnovaných druhých podání:  Novak Djoković – 160 /  Serena Williamsová – 113
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Novak Djoković – 47 /  Garbiñe Muguruzaová – 33
 Nejdelší výměny:
 Nejdelší mužská výměna trvala 37 míčů a byla odehrána ve 2. kole utkání mezi Gillesem Simonem a Guidou Pellou za stavu 1–2 a 0–0 z pohledu Simona, který ji prohrál.
 Nejdelší ženská výměna trvala 36 míčů a byla odehrána mezi Katerynou Bondarenkovou a Annika Beckovou ve druhém kole za stavu 6–4, 3–6, 5–6 a 0–0 z pohledu Bondarenkové, která výměnu prohrála.

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet French Open 2016 byl proti předešlému ročníku navýšen téměř o čtyři miliony eur a dosáhl výše 32 017 500 eur. Vítězové mužské a ženské dvouhry obdrží 2 000 000 eur, což představovalo nárůst o 11 % proti roku 2015.

{|class=wikitable style=font-size:90%;text-align:center
!colspan=12| Mužská a ženská dvouhra (+ 15,16 %) 
|-
!width=110 bgcolor=#ededed|Odměny
!width=100 bgcolor=#ededed|vítězové
!width=85 bgcolor=#ededed|finalisté
!width=85 bgcolor=#ededed|semifinalisté
!width=85 bgcolor=#ededed|čtvrtfinalisté
!width=85 bgcolor=#ededed|16 v kole
!width=85 bgcolor=#ededed|32 v kole
!width=85 bgcolor=#ededed|64 v kole
!width=85 bgcolor=#ededed|128 v kole
!width=75|Q3
!width=75|Q2
!width=75|Q1
|-
!bgcolor=#ededed|hráče v kole
|{{nowrap|2 000 000 €}}
|
|294 000 €
|173 000 €
|102 000 €
|60 000 €
|30 000 €
|14 000 €
|7 000 €
||-
|bgcolor=#ededed|
|bgcolor=#ededed| 2 000 000 €
|bgcolor=#ededed| 1 000 000 €
|bgcolor=#ededed| 1 000 000 €
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed|  
|bgcolor=#ededed|  
|bgcolor=#ededed|  

|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2015
|bgcolor=#ededed| 11,11 %
|bgcolor=#ededed| 11,11 %
|bgcolor=#ededed| 11,11 %
|bgcolor=#ededed| 17,60 %
|bgcolor=#ededed| 19,31 %
|bgcolor=#ededed| 20,00 %
|bgcolor=#ededed| 20,00 %
|bgcolor=#ededed| 11,11 %
|bgcolor=#ededed| 16,67 %
|bgcolor=#ededed| 16,67 %
|bgcolor=#ededed| 16,67 %
|-
!colspan=12| Mužská a ženská čtyřhra (+ 9,68 %) 
|-
!bgcolor=#ededed|páru v kole
|500 000 €
|250 000 €
|125 000 €
|68 000 €
|37 000 €
|19 000 €
|9 500 €
|rowspan=3 colspan=4 style="background: #ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A
|-
|bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed|500 000 €
|bgcolor=#ededed|250 000 €
|bgcolor=#ededed|250 000 €
|bgcolor=#ededed|272 000 €
|bgcolor=#ededed|296 000 €
|bgcolor=#ededed|304 000 €
|bgcolor=#ededed|304 000 €
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2015
|bgcolor=#ededed| 11,11 %
|bgcolor=#ededed| 11,11 %
|bgcolor=#ededed| 11,11 %
|bgcolor=#ededed| 11,48 %
|bgcolor=#ededed| 12,12 %
|bgcolor=#ededed| 5,56 %
|bgcolor=#ededed| 5,56 %
|-
!colspan=12| Smíšená čtyřhra (+ 3,86 %) 
|-
!bgcolor=#ededed|páru v kole
|116 000 €
|58 000 €
|28 500 €
|16 000 €
|8 500 €
|4 250 €
|rowspan=3 colspan=5 style="background: #ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A
|-
!bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed|116 000 €
|bgcolor=#ededed|58 000 €
|bgcolor=#ededed|57 000 €
|bgcolor=#ededed|64 000 €
|bgcolor=#ededed|68 000 €
|bgcolor=#ededed|68 000 €
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2015
|bgcolor=#ededed| 1,75 %
|bgcolor=#ededed| 1,75 %
|bgcolor=#ededed| 1,79 %
|bgcolor=#ededed| 6,67 %
|bgcolor=#ededed| 6,25 %
|bgcolor=#ededed| 6,25 %
|-
!colspan=12| Ženské legendy a legendy mužů do a nad 45 let (+ 3,18 % (m) / + 2,33 % (ž)) 
|-
!bgcolor=#ededed|páru v kole
|39 000 € (ž)
| 28 500 € (ž)
| 24 500 € (ž) 
|18 500 € (m) 18 500 € (ž) 
|rowspan=3 colspan=7 style="background: #ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A
|-
!bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed| 
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2015
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed| 
|-
!colspan=12| Ženská a mužská dvouhra vozíčkářů (+ 21,53 %) 
|-
!bgcolor=#ededed|hráče v kole
|35 000 €
|17 500 €
|8 500 €
|4 500 €
|rowspan=3 colspan=7 style="background: #ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A
|-
!bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed|35 000 €
|bgcolor=#ededed|17 500 €
|bgcolor=#ededed|17 000 €
|bgcolor=#ededed|18 000 €
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2015
|bgcolor=#ededed| 25,00 %
|bgcolor=#ededed| 25,00 %
|bgcolor=#ededed| 21,43 %
|bgcolor=#ededed| 12,50 %
|-
!colspan=12|  Ženská a mužská čtyřhra vozíčkářů (+ 25,00 %) 
|-
!bgcolor=#ededed|páru v kole
|10 000 €
|5 000 €
|3 000 €
|rowspan=3 colspan=8 style="background: #ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A
|-
!bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed|10 000 €
|bgcolor=#ededed|5 000 €
|bgcolor=#ededed|6 000 €
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2015|bgcolor=#ededed| 25,00 %
|bgcolor=#ededed| 25,00 %
|bgcolor=#ededed| 25,00 %
|-
!colspan=12|Celková dotace = 32 017 500 € (+ 14,23 %)
|}

 Body do žebříčků ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém tenista vypadl.

 Odhlášení tenisté 
 Muži 

 Ženy 

 Dospělí 
 Dvouhra mužů 

| RD3-score2-1=7
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3=
}}

 Čtyřhra mužů 

 Čtyřhra juniorek 

 Legendy 
 Čtyřhra legend do 45 let 

 Čtyřhra legend nad 45 let 

 Ženská čtyřhra legend 

 Vozíčkáři 
 Dvouhra vozíčkářů 

{{Pavouk 2-3
| RD1=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1=

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek 

{{Pavouk 2-3
| RD1=Finále

| RD1-seed1=2
| RD1-team1= Jiske Griffioenová  Aniek van Kootová
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=[6]
| RD1-seed2=1
| RD1-team2=

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Divoké karty pro zástupce australského a amerického tenisu v singlových soutěžích byly přiděleny v rámci reciproční dohody tří ze čtyř tenisových svazů pořádajících Grand Slam – Tennis Australia, United States Tennis Association (USTA) a Fédération Française de tennis (FFT). Australská federace je udělila Jordanu Thompsonovi a Arině Rodionovové. Americký svaz zvolil Bjorna Fratangela a bývalou juniorskou světovou jedničku Taylor Townsendovou.

Smíšená čtyřhra 
  Virginie Razzanová /  Vincent Millot
  Pauline Parmentierová /  Julien Benneteau
  Chloé Paquetová /  Benoît Paire
  Alize Limová /  Paul-Henri Mathieu
  Alizé Cornetová /  Jonathan Eysseric
  Mathilde Johanssonová /  Tristan Lamasine

Kvalifikanti 
Tenisté, kteří postoupili do hlavních soutěží z kvalifikací.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016